Ве́ра Зо́рина: Вера Зорина (Эва Бригитта Хартвиг; 1917—2003) — немецкая и американская балерина, хореограф и актриса.
 Зорина, Вера Васильевна (Попова; 1853—1903) — российская певица и артистка оперетты, исполнительница цыганских романсов.